Marsjanie – hipotetyczne istoty zamieszkujące Marsa, występujące często w literaturze i filmach science fiction
 The Martians – naukowcy pracujący w Los Alamos nad amerykańskim projektem Manhattan – budową pierwszej bomby atomowej 
 Marsjanie atakują! – film 
 Marsjanie – angielska grupa literacka
 Marsjanie – film z 1967 roku w reżyserii Andrzeja Czekalskiego
 Marsjanin Marwin – fikcyjna postać z zwariowanych melodii

Zobacz też 
 Marsjanin – powieść Andy’ego Weira
 Marsjanin – film w reżyserii Ridleya Scotta
 życie pozaziemskie
 kosmita